Elixir bezeichnet:
 ein meist in Wein oder Alkohol gelöster Auszug, etwa aus Heilpflanzen mit verschiedenen Zusätzen, siehe Elixier
 eine Programmiersprache, siehe Elixir (Programmiersprache)
 ein europäisches Netzwerk biomedizinischer Forschungsinstitutionen, siehe Elixir (Forschungs-Netzwerk)